Paraíso bezeichnet folgende Orte und Gemeinden:
 Paraíso (Angola), Armenviertel im Großraum Luanda, Angola
 Paraíso (Castelo de Paiva), Ort und ehemalige Gemeinde in Portugal
 Paraíso (Cochabamba), Ort im Departamento Cochabamba, Bolivien
 Paraíso (Costa Rica), Stadt in Costa Rica
 Paraíso (Dominikanische Republik), Teil des Distrito Nacional der Dominikanischen Republik
 Paraíso (Kanton), Kanton der costa-ricanischen Provinz Cartago
 Paraíso (Misiones), Ort in Argentinien
 Paraíso (Santa Catarina), Gemeinde in Brasilien
 Paraíso (São Paulo), Gemeinde in Brasilien
 Paraíso (Tabasco), Gemeinde in Mexiko

Paraiso ist der Familienname folgender Personen:
 Ibrahim Paraiso (* 1995), nigrischer Fußballspieler
 José Antonio Paraíso (* 1971), spanischer Basketballspieler
 Karim Paraiso (* 1986), nigrischer Fußballspieler

Paraiso bezeichnet:
 Paraíso (1982), brasilianische Telenovela
 Paraíso (2000), spanische Telenovela
 Paraíso (2003), deutscher Dokuspielfilm
 Paraíso (2009), brasilianische Telenovela
 Paraíso (Album), Musikalbum der Band Subsignal
 Paraíso (Band), spanische Popband
 Paraíso (Roman), Roman von Gordon Waterman Chaplin
 Paraíso (Spielfilm), peruanischer Spielfilm
 Paraíso (Dokumentarfilm), portugiesischer Dokumentarfilm

Siehe auch:
 21 Paraíso
 El Paraíso